Les lettres SAOS peuvent correspondre à :
 une société anonyme à objet sportif ;
 un syndrome d'apnées obstructives du sommeil.